De 14de editie van de UEFA Cup werd door het Spaanse Real Madrid gewonnen in de finale tegen het Hongaarse Videoton SC.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links 
 Official Site
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1984/85